Durham puede referirse a:

Lugares

Reino Unido 
Durham, ciudad de Inglaterra, sede del condado de Durham.

Canadá 
Durham (Ontario)
Durham (Nueva Escocia)
Durham (Nuevo Brunswick)

Estados Unidos 
Durham (Arkansas)
Durham (California)
Durham (Carolina del Norte)
Durham (Connecticut)
Durham (Kansas)
Durham (Maine)
Durham (Misuri)
Durham (Nuevo Hampshire)
Durham (Nueva York)
Durham (Oklahoma)
Durham (Oregón)

Personas 
 David Anthony Durham, escritor estadounidense.